Slåttesmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slåttesmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Slåttesmyrtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Slåttesmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (20,7 ha)
Slåttesmyrtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (5,67 ha)

Se även
Slåttmyrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn